Ženská čtyřhra Tennis in the Land 2021 probíhala v druhé polovině srpna 2021. Do deblové soutěže clevelandského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct párů. Jednalo se o úvodní ročník turnaje.

Vítězem se stal nejvýše nasazený japonský pár Šúko Aojamová a Ena Šibaharaová, který ve finále zdolal nenasazené americko-indické duo Christinu McHaleovou a Saniu Mirzaovou po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Na okruhu WTA Tour získaly osmou deblovou trofej a pátou v probíhající sezóně. Aojamová vybojovala sedmnáctý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Šibaharaovou to bylo osmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Šúko Aojamová /  Ena Šibaharaová (vítězky) 
  Alexa Guarachiová /  Desirae Krawczyková (1. kolo)
  Lucie Hradecká /  Čang Šuaj (čtvrtfinále) 
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Shelby Rogersová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Tennis in the Land
WTA Tour 2021
Tenis v USA v roce 2021